Shane Hnidy, kanadski hokejist, * 8. november 1975, Neepawa, Manitoba, Kanada.

Hnidy je kariero začel pri klubu Swift Current Broncos v ligi WHL v sezoni 1991/92. Leta 1994 je bil kot 173. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Ottawa Senators, Nashville Predators, Atlanta Thrashers, Anaheim Ducks, Boston Bruins in Minnesota Wild, je v desetih sezonah odigral 550 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 16 golov in 55 podaj, ter 40 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in dve podaji. V svoji zadnji sezoni je z Boston Bruinsi osvojil Stanleyjev pokal, čeprav je sam odigral le po tri tekme v rednem delu sezone in končnici.

Statistika kariere 

|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 91/92
| 
| 56
| 1
| 3
| 4
| 
| 11
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 92/93
| 
| 45
| 5
| 12
| 17
| 
| 62
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 92/93
| 
| 27
| 2
| 10
| 12
| 
| 43
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 93/94
| 
| 69
| 7
| 26
| 33
| 
| 113
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 94/95
| 
| 72
| 5
| 29
| 34
| 
| 169
| 
| 15
| 4
| 7
| 11
| 
| 29
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 95/96
| 
| 58
| 11
| 42
| 53
| 
| 100
| 
| 18
| 4
| 11
| 15
| 
| 34
|-
| Baton Rouge Kingfish
| ECHL
| 96/97
| 
| 21
| 3
| 10
| 13
| 
| 50
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 96/97
| 
| 44
| 2
| 12
| 14
| 
| 112
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 97/98
| 
| 77
| 6
| 12
| 18
| 
| 210
| 
| 3
| 0
| 2
| 2
| 
| 23
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 98/99
| 
| 68
| 9
| 20
| 29
| 
| 121
| 
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 99/00
| 
| 68
| 9
| 19
| 28
| 
| 153
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Grand Rapids Griffins
| IHL
| 00/01
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 00/01
| 
| 52
| 3
| 2
| 5
| 
| 84
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 1
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 01/02
| 
| 33
| 1
| 1
| 2
| 
| 57
| 
| 12
| 1
| 1
| 2
| 
| 12
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 02/03
| 
| 67
| 0
| 8
| 8
| 
| 130
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Ottawa Senators
| NHL
| 03/04
| 
| 37
| 0
| 5
| 5
| 
| 72
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
| 
| 9
| 0
| 2
| 2
| 
| 10
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 04/05
| 
| 19
| 1
| 4
| 5
| 
| 56
| 
| 17
| 0
| 4
| 4
| 
| 6
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 05/06
| 
| 66
| 0
| 3
| 3
| 
| 33
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 06/07
| 
| 72
| 5
| 7
| 12
| 
| 63
| 
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 33
| 1
| 2
| 3
| 
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 07/08
| 
| 43
| 1
| 4
| 5
| 
| 41
| 
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 9
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 08/09
| 
| 65
| 3
| 9
| 12
| 
| 45
| 
| 7
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Minnesota Wild
| NHL
| 09/10
| 
| 70
| 2
| 12
| 14
| 
| 66
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 10/11
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 7
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1176
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 254
| bgcolor="#7FFF00" | 331
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1835
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 100
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 127
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Viri
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Baton Rouge Kingfish
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Grand Rapids Griffins
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Ottawa Senators
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Florida Everblades
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Minnesota Wild
Zmagovalci Stanleyjevega pokala